Rattlesnake Bayou ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

* Rattlesnake Bayou (Alabama), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Rattlesnake Bayou (Florida), Fluss im Bundesstaat Florida
 Rattlesnake Bayou (Louisiana), Fluss im Bundesstaat Louisiana
 Rattlesnake Bayou (Mississippi), Fluss im Bundesstaat Mississippi